Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Edwards () :
le comté d'Edwards, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté d'Edwards, situé dans l'État du Kansas ;
le comté d'Edwards, situé dans l'État du Texas.